Nit může být:

 nit – elementární část příze, pomůcka pro šití oděvů, nitě na šití
 zubní nit – hygienická pomůcka pro čištění zubů
 nit (jednotka) – stará jednotka světelného jasu
 Ariadnina nit

zkratka
 NIT – IATA kód letiště Niort Souché Airport, Francie

Externí odkazy